Орден Светог Саве се може односити на:

 Орден Светог Саве (монархија), одликовање Краљевине Србије, Краљевине Југославије и Краљевског дома Карађорђевића.
 Орден Светог Саве (СПЦ), одликовање Српске православне цркве.